Le bataillon des chasseurs à pied de la Garde impériale est une unité d'infanterie française du Second Empire faisant partie de la Garde impériale. Mise sur pied en 1854, elle est dissoute avec le reste de la Garde par décret du 28 octobre 1870.

Garde impériale (Second Empire)
Bataillon de chasseurs à pied dissout